Bruckmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bruckmüller (* 1945), österreichischer Historiker
 Marie Bruckmüller (1859–1910), österreichische Theaterschauspielerin